Waryś – przysiółek wsi Borzęcin w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Borzęcin
 Waryś – osada leśna w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wietrzychowice